Jimmy Walker kan syfta på:

 Jimmy Walker (politiker) (1881–1946), amerikansk politiker, borgmästare i New York 1926–1932
 Jimmy Walker (basketspelare) (1944–2007), amerikansk basketspelare, som valdes först i NBA:s draft 1967
 Jimmy Walker (golfspelare) (född 1979), amerikansk golfspelare

Se även 
 Jimmie Walker